De nombreuses fontaines portent le nom de Neptune, dieu des eaux vives et des sources dans la mythologie romaine.

Allemagne 
 Fontaine de Neptune de Berlin
 Fontaine de Neptune de Munich

Belgique 
 Fontaine de Neptune de Laeken : copie de la fontaine de Neptune de Jean de Bologne

Espagne 
 Fontaine de Neptune de Madrid

France 
 Fontaine de Neptune d'Arras
 Fontaine de Neptune de Chalon-sur-Saône
 Fontaine de Neptune de Clermont-Ferrand
 Fontaine de Neptune de Ghisoni
 Fontaine de Neptune de Nancy

Italie 
  de L'Aquila
 Fontaine de Neptune de Bologne
 Fontaine de Neptune de Florence
  de Messine
 Fontaine de Neptune de Naples
 Fontaine de Neptune, Rome, piazza Navona
 Fontaine de Neptune, Rome, piazza del Popolo
 Fontaine de Neptune de Trente

Mexique 
  de Santiago de Querétaro

Pologne 
 Fontaine de Neptune de Gdańsk

Russie 
 Fontaine de Neptune, dans le parc de Peterhof de Saint-Pétersbourg

Voir aussi 
 Neptune dans l'art

Neptune